Dessureault peut faire référence à :

Patronymes  
 Aurore Dessureault-Descôteaux (1926-2015), journaliste, historienne et romancière québécoise.
 Guy Dessureault (né en 1946), romancier québécois.
  (1888–1970), hommes politique canadien, Sénateur de Stadacona (1945-1970).
 Martine Dessureault (née en 1974), nageuse canadienne.
  (né en 1957), escrimeur canadien.
  (né en 1981), canoéiste canadien.

Toponymes  
 Cours d'eau Dessureault, rivière au Québec.
 Lac à Dessureault, lac au Québec.